Евросерия Формулы-3 2008 — это 6-й сезон евросерии в истории. Сезон стартовал 12 апреля гонкой в Германии на автодроме Хоккенхаймринг и завершился там же 26 октября, по завершении 20 гонок сезона.

Нико Хюлькенберг приносит ART Grand Prix титул, выиграв семь из десяти первых гонок уик-энда.

Гонщики и команды 
 Все пилоты используют шасси Dallara.

Изменения в пелотоне 
 Переходы внутри чемпионата
 Ян Клерэ: Signature-Plus → SG Formula
 Дани Клос: Signature-Plus → Prema Powerteam
 Том Диллманн: ASM Formule 3 → SG Formula
 Джеймс Джейкс: Manor Motorsport → ART Grand Prix
 Франк Майё: Manor Motorsport → Signature-Plus

 Приход в чемпионат
 Жюль Бьянки: Французская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → ART Grand Prix
 Сэм Бёрд: Британская Формула-3 → Manor Motorsport
 Ниалл Брин: Британская Формула-3 → Manor Motorsport
 Даниэль Кампос-Халл: Формула-БМВ ADAC → HBR Motorsport
 Чэн Цунфу: Британская Формула-3 → RC Motorsport
 Стефано Колетти: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → Signature-Plus
 Родольфо Гонсалес: Британская Формула-3 → Carlin Motorsport
 Эрик Яниш: Европейский чемпионат FIA GT3 → Mücke Motorsport
 Брендон Хартли: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → RC Motorsport
 Чарли Кимбол: Формула-Рено 3.5 → Prema Powerteam
 Йенс Клингманн: Формула-БМВ ADAC → RC Motorsport
 Михаэль Кляйн: Немецкая Формула-3 → Jo Zeller Racing
 Джон Ланкастер: Французская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → ART Grand Prix
 Мика Мяки: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → Mücke Motorsport
 Оливер Окс: Североевропейский кубок Формулы-Рено 2.0 и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → Carlin Motorsport
 Кадзуя Осима: Японская Формула-3 → Manor Motorsport
 Панчьятичи, Нельсон: Французская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → RC Motorsport
 Ришар Филипп: Формула-Рено 3.5 → Carlin Motorsport
 Мартин Плауман: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → RC Motorsport
 Стефан Ришельми: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → Barazi-Epsilon
 Даниэль Риккардо: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → SG Formula
 Кодай Цукакоси: Японская Формула-3 → Manor Motorsport
 Кристиан Фиторис: Немецкая Формула-3 → Mücke Motorsport
 Фредерик Вервиш: Немецкая Формула-3 → RC Motorsport
 Хенки Вальдшмидт: Итальянская Формула-Рено и Еврокубок Формулы-Рено 2.0 → SG Formula
 Роберт Викенс: Атлантический чемпионат → Signature-Plus

 Покинули чемпионат
 Сергей Афанасьев: HBR Motorsport → Международная Формула Мастер
 Синди Аллеманн: Manor Motorsport → IRL Indy Lights
 Себастьен Буэми: ASL Mücke Motorsport → GP2
 Елмер Бюрман: Manor Motorsport → GP2
 Карло ван Дам: RC Motorsport → Японская Формула-3
 Майкл Девейни: Ultimate Motorsport → Британская Формула-3
 Ромен Грожан: ASM Formule 3 → GP2
 Эстебан Геррьери: Ultimate Motorsport → Формула-Рено 3.5
 Михаэль Херк: Bas Leinders Junior Racing Team → GP2
 Марко Хольцер: AM-Holzer Rennsport → Немецкий кубок Porsche Carrera
 Камуи Кобаяси: ASM Formule 3 → GP2
 Михаэль Патрици: Prema Powerteam → V8 Supercars
 Эдоардо Пископо: ASL Mücke Motorsport → Итальянская Формула-3
 Филип Салакварда: HBR Motorsport → Международная Формула Мастер
 Тим Сандтлер: Jo Zeller Racing → Международная Формула Мастер
 Харальд Шлегельмильх: HS Technik Motorsport → Международная Формула Мастер
 Джонатан Саммертон: RC Motorsport → Атлантический чемпионат

Календарь и результаты

Итоговый общий зачёт серии

Личный зачёт 
 Схема присуждения очков такова:

Стартовое поле в По и Брэндс-Хэтче определено без квалификационной сессии; бонусы не присуждены.Вторые гонки на Норисринге, Бугатти и в осеннем Хоккенхайме закончены по временному лимиту до прохождения минимальной дистанции; присуждена лишь половина очков.

Командный зачёт

Кубок наций

Кубок новичков 

В кубке принимают участие пилоты, ранее не участвовавшие в каких-либо официальных стартах на машинах класса Формула-3.

Примечания

См. также 
 F3 Masters 2008
 Гран-при Макао Ф3 2008

Ссылки 
 Официальный сайт  

Европа
2008